Unison jest pierwszym domowym video kanadyjskiej piosenkarki Céline Dion, wydanym w formacie VHS 2 lipca 1991 roku. Zawiera teledyski z jej debiutanckiego albumu anglojęzycznego „Unison”.

Céline Dion
Kompilacje teledysków